Il campionato europeo di pallanuoto (den. uff.: LEN Water Polo European Championships) è la principale competizione pallanuotistica per squadre nazionali in Europa. Sia il torneo maschile (organizzato sin dal lontano 1926) sia quello femminile (1986) sono organizzati dalla Lega europea del nuoto (LEN). Fino al 1997 la competizione era compresa all'interno del campionato europeo di nuoto, ma attualmente tale sport (a differenza del torneo mondiale) è separato dalle altre competizioni. La sede è uguale sia per gli uomini che per le donne.

Torneo maschile

Edizioni

Medagliere 

Aggiornato a Spalato 2022

Partecipazioni e piazzamenti

Torneo femminile

Edizioni

Medagliere 
Aggiornato a Spalato 2022

Partecipazioni e piazzamenti

Note

Bibliografia 
 LEN, European Water Polo Championships - Past and presents results, 2010 ()

Altri progetti

Collegamenti esterni